Amaranto - um gênero botânico
Ou ainda:
Amaranto (corante)
Amaranto (grão)

Pessoas
Gaby Amarantos
Luis Amaranto Perea

Veja também
Amaranth

Desambiguações de sobrenomes